Antonius Romanus, compositore italiano
 Richard Romanus, attore statunitense
 Marius de Romanus, personaggio di Cronache dei vampiri

Altri progetti